Carron Water kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Carron Water (vattendrag i Storbritannien, Aberdeenshire), Skottland, 
 Carron Water (Dumfriesshire), vattendrag i Skottland,